Bushat kan syfta på:

Geografi

Albanien 

 Komuna e Bushatit, kommun, Shkodër prefektur,

Kosovo 

 Komorane (ort i Kosovo),